Натуральне число 917
 917 рік до нашої ери
 917 рік нашої ери